Halfdan Ditlev-Simonsen – calciatore norvegese, attaccante
 John Ditlev-Simonsen – skipper norvegese
 Olav Ditlev-Simonsen – calciatore norvegese, attaccante
 Per Ditlev-Simonsen – politico norvegese